Dit artikel geeft een overzicht van het WTA Tour Championships-evenement in 2006.
Het toernooi werd van 7 tot en met 12 november 2006 gehouden – het was voor de eerste maal in Madrid (Spanje).

In de gele groep stootten de Française Amélie Mauresmo en de Belgische Justine Henin-Hardenne door naar de halve finale. Uit de rode groep waren dit de Russin Maria Sjarapova en nog een Belgische, Kim Clijsters.
In de halve finale won Mauresmo van Clijsters en Henin van Sjarapova.
In de finale won Justine Henin met 6-4 en 6-3 van Amélie Mauresmo. Daarmee pakte Henin haar eerste overwinning in de WTA Tour Championships.

Enkelspel

Gele groep

Uitslagen

Klassement

Rode groep

Uitslagen

Klassement

Halve finale en finale

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Match notes WTA

2006
Tour Championships
Tennis in Spanje
Sportevenement in Madrid